Marienfließ bezeichnet:
 Marienfließ, Gemeinde im Landkreis Prignitz in Brandenburg, Deutschland
 Kloster Marienfließ (Prignitz)
 Marianowo (dt. Marienfließ, Kreis Saatzig/Pommern), Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Naturschutzgebiet Marienfließ, Naturschutzgebiet im Westen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns